Aureel Vandendriessche, Belgisch atleet
 Bart Vandendriessche, Belgisch politicus
 Ernest Van den Driessche, Belgisch kunstschilder
 Femke Van den Driessche, Belgisch veldrijdster
 Francky Vandendriessche, Belgisch voetballer en voetbalcoach
 Jan Vandendriessche, Belgisch atleet en krachtballer
 Johan Van den Driessche, Belgisch politicus en bestuurder
 Johan Vandendriessche, Belgisch muzikant
 Kévin Vandendriessche, Frans voetballer
 Kurt Vandendriessche, Belgisch acteur
 Laurent Vandendriessche, Belgisch medicus
 Louis Vandendriessche, Belgisch politicus
 Nick Vandendriessche, Belgisch dirigent, muziekpedagoog en eufoniumspeler
 Pol Van Den Driessche, Belgisch journalist, schrijver en politicus
 Saartje Vandendriessche, Belgisch actrice, presentatrice en omroepster
 Tom Vandendriessche, Belgisch politicus
 Wim Van Den Driessche, Belgisch acteur

Nederlandse of Vlaamse achternaam